3-Метилтио-2,4-дитиапентан — органическое соединение, тиоэфир, ароматический агент, обладает сильным запахом земляного гриба. Обнаружен в трюфелях, относится к т.н. трюфелевым сульфидам, вызывающим их специфический запах.

См. также 
 2,4-Дитиапентан
 2,4,6-Тритиагептан

Примечания

Ссылки 
 Tris(methyl thio) methane. Свойства 
 Сульфиды трюфелей

Органические сульфиды